Космос е името на серия от ракети, изградени на сходен принцип в рамките на космическата програма на Съветския съюз, а след неговото разпадена и на Русия. Ракетите от серията Космос, са базирани на балистичните ракети Р-12 и Р-14 . Една от най-употребяваните ракети от семейството е Космос-3М, която е изстрелвана 444 пъти (424 пъти с успех) и към 2010 е все още използвана за ракета носител. Серията от ракети Космос, съдържа модели използвани като ракетиносител или като метеорологически ракети, за орбитални и суборбитални полети съответно. Първият модел от серията - Космос-2 е изстрелян за първи път на 27 октомври 1961 година. Общо са изстреляни над 700 ракети от серията Космос.

Варианти

Вижте също 
 Р7 (ракетно семейство)

Източници 

Руски ракети носители